De Parade is een straat in de binnenstad van de Nederlandse stad Venlo en scheidt de kwadranten Kloosterkwartier en Rosariumbuurt van elkaar.

Locatie 
De straat loopt van de vijfsprong Gasthuisstraat/Begijnengang/Grote Kerkstraat/Jorisstraat/Gasthuisstraat tot de  Keulsepoort.

Geschiedenis 
Tot het einde van de 18e eeuw werd de straat Beick of Groote Beeck genoemd omdat een beek door een deel van deze straat liep.

In 1794 nam Napoleon Bonaparte Venlo in en liet zijn soldaten over de Groote Beeck naar het stadhuis paraderen. Hij koos zelf een andere route en reed via een steeg. Deze steeg kreeg later de naam Keizerstraat en de Groote Beeck heette vanaf dat moment Parade. Op de hoek met de Picardie stond tot ver in de 19e eeuw een stadspomp. Rond 1900 werden alle Venlose stadspompen verwijderd.

Tegenwoordig is de straat een van de belangrijkste straten in de binnenstad voor uitgaand publiek.

Monumenten 
Op 23 augustus 2011 besloot de gemeente om, net als een aantal complete straten in de binnenstad, naast de al door het Rijk aangemerkte Rijksmonumenten, een groot aantal panden aan de Parade aan te wijzen als gemeentelijke monument. Hieronder worden de monumenten aan de Parade opgesomd:

Rijksmonumenten

Gemeentelijke monumenten 
 Oneven nummers
 Parade 3, Ambachtshuis Venlo
 Parade 5-7, Belastingkantoor Venlo
 Parade 35
 Parade 37
 Parade 39-41
 Even nummers
 Parade 22
 Parade 42
 Parade 54
 Parade 56
 Parade 58
 Parade 68
 Parade 78/78a

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo